Le nom de Hensel est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Abigail et Brittany Hensel (1990-), sœurs jumelles siamoises ;
 Fanny Hensel née Fanny Mendelssohn (1805-1847), artiste allemande, sœur du compositeur Félix Mendelssohn ;
 Kurt Hensel (1861-1941), mathématicien prussien ;
 Reinhold Friedrich Hensel (1826-1881), zoologiste allemand ;
 Ulrich Hensel (1946-), photographe allemand.